

Купно — село в гміні Вомпельськ Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Купно — село в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства